

Geografia 
 Binago – comune italiano della provincia di Como in Lombardia

Persone 
 Girolamo Binago (1578-1643) – vescovo cattolico italiano
 Lorenzo Binago (1554-1629) – architetto italiano